O Deonista é fiel a filosofia de Deus. São considerados, filhos do Criador. Acima de qualquer crença, os deonistas seguem uma filosofia de vida baseada no conhecimento e sabedoria. A divindade é admitida como existente apenas na mente, e a partir de nós se integrar ao mundo físico.

Correntes e movimentos teológicos